All God’s Chillun Got Wings (Alle Kinder Gottes haben Flügel) steht für:

 All God’Chillun Got Wings (Spiritual), ein Spiritual
 All God’s Chillun Got Wings (Drama), ein Theaterstück von Eugene O’Neill (1924)